Unión Radical Revolucionaria va ésser un petit nucli polític, actiu entre el 1906 i el 1907, format per seguidors barcelonins del líder republicà de València, Rodrigo Soriano.

Després d'haver trencat amb Vicent Blasco Ibáñez i amb el blasquisme i d'haver estat expulsat de la Unión Republicana espanyola, Soriano intentà des del 1903 fer-se una base pròpia a Barcelona, enfront del lerrouxisme i tot emprant com a tribuna el diari El Diluvio.

Els pocs adeptes que reclutà, encapçalats per Pau Isart Bula, s'arrengleraren a favor de Solidaritat Catalana per hostilitat envers Lerroux i Blasco Ibáñez, que en foren adversaris.

Referències 

Partits polítics catalans desapareguts